Swannington (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Swannington (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk